Das 10-km-Sprintrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2010 fand am 14. Februar 2010 um 11:15 Uhr im Whistler Olympic Park statt. Olympiasieger wurde der Franzose Vincent Jay. Die Silbermedaille gewann der Norweger Emil Hegle Svendsen und Bronze ging an Jakov Fak aus Kroatien.

Wettkampfbeschreibung 
Der Sprint war die Einzeldisziplin mit der kürzesten Laufstrecke. Die insgesamt 10 km verteilten sich auf drei gleich lange Laufrunden, nach der ersten und der zweiten Runde mussten die Athleten zwei Mal am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Beim ersten Mal wurde im liegenden, beim zweiten Mal im stehenden Anschlag geschossen. Für jede nicht getroffene Scheibe musste der Athlet eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren. Die Athleten gingen in einem Intervall von 30 Sekunden (manchmal auch 15 Sekunden) ins Rennen.

Totalanstieg: 121 m, Maximalanstieg: 34 m, Höhenunterschied: 41 m

88 Teilnehmer aus 32 Ländern, davon 87 in der Wertung. Die besten 60 Athleten des Sprints qualifizierten sich für die Teilnahme am Verfolgungsrennen.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 1,4 MB)

Einzelnachweise 

Sprint (Manner)